Światowy ranking snookerowy 1995/1996 – lista zawiera 64 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w sezonie 1995/1996. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim mistrz świata 1995 a zarazem lider światowego rankingu, Szkot Stephen Hendry, zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 WWW Snooker: World Rankings 1995/1996

1995 w sporcie
1996 w sporcie
Kalendarium snookera